Новонадеждинский — посёлок в Аннинском районе Воронежской области России.

Входит в состав Васильевского сельского поселения.

Население

География

Улицы

Примечания 

Населённые пункты Аннинского района